Het WTA-tennistoernooi van Los Angeles (officieel LA Women's Tennis Champion­ships) van 2009 vond plaats van 3 tot en met 9 augustus 2009 in Carson nabij de Amerikaanse stad Los Angeles. Het was de 39e, tevens de laatste, editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Voor het toernooi hadden zich twintig speelsters uit de top 30 aangemeld. De als negende geplaatste Française Marion Bartoli meldde zich voor aanvang van het toernooi weer af. Daardoor werd de Duitse Sabine Lisicki gepromoveerd tot zeventiende reekshoofd, om de plaats in te nemen van Samantha Stosur (13) die de plaats van Bartoli innam in het toernooischema.

Titelverdedigster Dinara Safina was als eerste geplaatst. In de derde ronde werd zij echter uitgeschakeld door de Chinese Zheng Jie.

Het tiende reekshoofd Flavia Pennetta uit Italië won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als dertiende geplaatste Australische Samantha Stosur in twee sets. Pennetta wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Los Angeles op haar naam te schrijven, nadat ze in 2008 al in de finale stond. Het was haar achtste WTA-titel.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de derde ronde. De Nederlandse Michaëlla Krajicek had via de kwalificatiewedstrijden een plek in het hoofdtoernooi veroverd – zij kwam echter niet verder dan de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Overige speelsters uit de top 30

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Chuang Chia-jung wist, aan de zijde van Yan Zi, haar titel te prolongeren.

Het Australische team Samantha Stosur en Rennae Stubbs was het eerste reekshoofd. Zij wisten echter alleen hun eersterondepartij te winnen. In de tweede ronde moesten zij het afleggen tegen de latere finalisten Kirilenko en Radwańska.

Het ongeplaatste duo Chuang Chia-jung / Yan Zi won het toernooi. Ze versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Maria Kirilenko en Agnieszka Radwańska in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Chuang had daarnaast elf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yan vijftien.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Los Angeles 2009
Los Angeles